Satyrion steht für:

 historisch: eine Art der Gattung Orchideen, daraus abgeleitet:
 volkstümliche Bezeichnung der Gattung Knabenkräuter
 eine Art der Gattung Knabenkräuter im engeren Sinne, siehe Knabenkräuter (Orchis)
 Kleines Knabenkraut, eine Orchidee aus der Gattung der Hundswurzen
 Salep, getrocknete Wurzelknollen verschiedener Erdorchideen
 Coenonympha satyrion, ein Artepitheton des Tagfalters Alpen-Wiesenvögelchen
 Satyrion (Kolonie) (heute: Saturo), antike griechische Kolonie bei Leporano und mythischer Vorläufer von Tarent in Italien
 Satyrion Berlin (Verein), siehe Deutscher Tischeishockey-Verband

Siehe auch:
 Satyr
 Satyricon
 Satyrian